Serguei Ivanov (polític) (1953), Primer Vice-primer Ministre de Rússia
 Serguei Ivanov (futbol americà) (1985), futbolista de futbol americà
 Serguei Ivanov (jugador d'escacs), Gran Mestre d'escacs rus, vegeu Campionat d'escacs de Leningrad
 Serguei Ivanov (pintor) (1864–1910), pintor rus
 Serguei Ivanov (historiador d'art) (1952), historiador d'art rus
 Serguei Ivanov (ciclista) (1975) ciclista professional rus
 Serguei Ivanov (futbolista del 1980), futbolista quirguís jugant amb el FC Irtysh (des del 2008)
 Serguei Ivanov (futbolista del 1984), futbolista rus que jugava amb el FC Zenit St. Petersburg i el FC Alania Vladikavkaz
 Serguei Ivanov (futbolista del 1993), futbolista rus
 Serguei Ivanov (atleta), corredor rus
 Serguei Ivanov (periodista) (2000), periodista rus